Ez a lista a Mazsola és Tádé című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1969)

Második évad (1971)

Harmadik évad (1973)

Televíziós sorozatok epizódlistái